Els kènkids (Kenkiidae) constitueixen una família de triclàdides d'aigua dolça. Els kènkids es poden trobar esporàdicament en coves, aigües subterrànies, i llacs profunds de l'Àsia Central, l'Extrem Orient i Amèrica del Nord.

Descripció 
Els kènkids tenen els testícles situats en una posició anterior a la faringe, això també és freqüent en el grup dels dugèsids i planàrids. De la mateixa manera que els dendrocèlids, presenten un òrgan adhesiu. Tenen els músculs interns de la faringe dividits en dues capes. Els kènkids no estan pigmentats i acostumen a ser cecs.

Filogènia 
Arbre filogenètic dels triclàdides segons Sluys i col·laboradors (2009):

Referències 

 Hyman, 1937 : Studies on the morphology, Taxonomy, and distribution of North Amercan Triclad Turbellaria. VIII. Some cave Planarians of the United States. Transactions of the American Microscopical Society 56 pàg. 457-477.

Triclàdides